Pornofantasie di un superdotato (Prisoner of Paradise) – film pornografico del 1980 diretto da Bob Chinn e Gail Palmer
 Prisoner of Paradise – episodio della serie televisiva del 1986 Blacke's Magic
 Prisoner of Paradise – film documentario del 2002 diretto da Malcolm Clarke e Stuart Sender
 The Prisoner of Paradise – romanzo del 2012 di Romesh Gunesekera